

Patronyme 

 Christian Bourgois (1933–2007), éditeur français ;
 Étienne Bourgois (1960-), directeur général d'agnès b., lança le projet Tara Expéditions ; 
 Irénée Bourgois (1926-1989), homme politique français ;
Jean-Manuel Bourgois (1939-2018), éditeur français ;
 Léonard Bourgois-Beaulieu (1983), artiste plasticien français ;
 Mathieu Bourgois (1972-), photographe français ;
 Michel-Hubert Bourgois, peintre et décorateur français du .

Maison d'édition 
 Christian Bourgois éditeur, maison d'édition française

Homonymie de patronyme
Patronyme français